Isch ist der Name mehrerer Flüsse:
 Isch (Saar), ein Nebenfluss der Saar in Frankreich
 Isch (Kama), ein Nebenfluss der Kama in Udmurtien und Tatarstan (Russland)
 Isch (Pischma), ein Nebenfluss der Pischma in Russland

Die Abkürzung ISch steht für:
 Schönstatt-Patres, ein römisch-katholisches Säkularinstitut der Schönstatt-Bewegung

ISCH